Kuben kan syfta på följande:

 Rubiks kub
 Hachinosu Peak, bergstopp, Antarktis
 Kuben (företag), ett tidigare svenskt investmentbolag med anknytning till ABBA